Новомоско́вская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Новомосковская улица — улица в Москве.
 Новомосковская улица — улица в Туле.

Украина 
 Новомосковская улица — улица в Запорожье.